Соборність
 Соборність — морально-філософський і соціальний принцип, фундаментальними положеннями якого є: відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і загального, взаємне духовне збагачення і розвиток та інше
 Соборність — вселенськість, всеєдність. Одна з ознак християнської церкви, затверджена на ІІ Вселенському соборі у Символі віри. 
 Соборність — міжнародний літературно-публіцистичний часопис українських письменників